Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005 wurde am 12. und 14. August 2005 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

In diesem Wettbewerb gab es aufgrund der Gleichplatziertheit zweier Athleten zwei Silbermedaillen. Eine Bronzemedaille wurde folgerichtig nicht vergeben. Weltmeister wurde Jurij Krymarenko aus der Ukraine. Die beiden Silbermedaillen gingen an den kubanischen Mittelamerika- und Karibik-Meister von 2005 Víctor Moya sowie den russischen Vizeweltmeister von 2001 und Europameister von 2002 Jaroslaw Rybakow.

Der Ausgang der Konkurrenz hinter dem Sieger, der als einziger Athlet 2,32 m übersprang, war äußerst eng. Die Wettbewerber auf den Rängen zwei bis acht hatten allesamt 2,29 m gemeistert, die Platzierungen ergaben sich dort ausschließlich über die Fehlversuchsregel.

Das nicht unbedingt hochklassige Niveau im Finale hatte auch zu tun mit niedrigen Temperaturen und der Blendwirkung der Abendsonne, die den Teilnehmern bei ihren Sprüngen direkt ins Gesicht schien.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
12. August 2005, 12:00 Uhr

29 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,29 m. Allerdings musste niemand diese Höhe angehen. Nach Beendigung der Versuche über 2,27 m waren noch elf Springer im Wettbewerb. An dieser Stelle wurde die Qualifikation abgebrochen. Neben den elf besten Athleten erhielten die beiden Teilnehmer, die 2,24 m ohne jeden Fehlversuch bei den angegangenen Höhen gemeistert hatten, die Startberechtigung für das Finale. So bestritten dreizehn Wettbewerber (hellgrün unterlegt) am übernächsten Tag dieses Finale.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
14. August 2005, 18:35 Uhr

Video 
 Mens high jump final – Helsinki 2005, youtube.com, abgerufen am 30. September 2020

Weblinks 
 10th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 30. September 2020
 Men High Jump Athletics IX World Championship 2005 Helsinki (FIN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 30. September 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men High Jump, Helsinki 2005, S. 161f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 30. September 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Helsinki